Ignorance Is Bliss steht für
 Ignorance Is Bliss (BHF-Album), eine 7" von BHF (2011)
 Ignorance Is Bliss (Face-to-Face-Album), ein Album von Face to Face (1999)
 Ignorance Is Bliss (Skepta-Album), ein Album von Skepta (2019)

Ignorance Is Bliss steht für
 Ignorance Is Bliss (Dr. House), Original-Titel der Dr.-House-Folge Selig sind die geistig Armen (2009)
 den englischen Titel des italienischen Films Beata ignoranza (2017)